Чемпионат мира по водному поло — турнир по водному поло, проходящий под эгидой ФИНА. Является вторым по престижности турниром после Олимпийских турниров по водному поло для женских национальных сборных. Проходит в рамках Чемпионатов мира по водным видам спорта, являясь одним из видов программ чемпионата. Первый турнир был проведён в 1986 году.

Чемпионат мира среди мужчин разыгрывается с 1973 года.

Призёры чемпионатов мира

Общее количество медалей 

 |-                                                                               
|rowspan="1"| 1 ||align=left|  || 7 || 1 || 2 || 1
|-
|rowspan="1"| 2 ||align=left|  || 2 || 2 || 1 || 5
 |-          
|rowspan="1"| 3 ||align=left|  || 2 || 1 || 2 || 5 

|-
|rowspan="1"| 4 ||align=left|  || 1 || 4 || 1 || 6 
|-
|rowspan="1"| 5 ||  || 1 || 2 || 1 || 4
|-
|rowspan="1"| 6 ||align=left|  || 1 || 2 || 0 || 3
|-
|rowspan="1"| 7 ||  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
|rowspan="1"| 8 ||align=left|  || 0 || 2 || 2 || 4
|-
|rowspan="1"| 9 ||align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|rowspan="1"| 10 ||align=left|  || 0 || 0 || 5 || 5
|-
|}

Ссылки 
 Официальный сайт Международной федерации водных видов спорта

Соревнования по водному поло